Strömbergsson ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Strömbergsson (* 1975), schwedischer Fußball-Schiedsrichter 
 Martin Strömbergsson (* 1977), schwedischer Fußball-Schiedsrichter